

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Ernest Nordli, (1912-1968), fut un artiste des studios Disney et Warner Bros. Animation ;
 Odvar Nordli, (1927-2018),  est un homme politique norvégien, il fut Premier ministre de Norvège de 1976 à 1981 ;

Homonymie
Homonymie de patronyme